

Губерля — селище, Новотроїцький міський округ, Оренбурзька область
 Губерля — село, Юргамиський район, Курганська область